Nectria är ett släkte av svampar. Nectria ingår i familjen Nectriaceae, ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

Nectria är ett artrikt släkte med perithecierna sittande direkt på substratet eller på ett köttigt, livligt färgat stroma. Flera arter är mycket vanliga och gör stor skada som parasitsvampar som Nectria ditissima och Nectria galligena som förorsakar kräfta hos bok, asp, äppelträd med flera, Nectria cucurbitula på barrträd, särskilt gran samt Nectria cinnabarina som lever som såväl parasit som saprofyt på olika slags lövträd och buskar.

Källor

Köttkärnsvampar
Nectria